Thannberg ist der Ortsname von

 Thannberg (Bernried), Ortsteil der Gemeinde Bernried, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Thannberg (Deggendorf), Ortsteil der Stadt Deggendorf, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Thannberg (Hengersberg), Ortsteil des Marktes Hengersberg, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Thannberg (Künzing), Ortsteil der Gemeinde Künzing, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Thannberg (Laufen), Ortsteil der Stadt Laufen, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Thannberg (Reischach), Ortsteil der Gemeinde Reischach, Landkreis Altötting, Bayern
 Thannberg (Thurmansbang), Ortsteil der Gemeinde Thurmansbang, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern

 Thannberg (Gemeinde Taxenbach), Ortschaft von Taxenbach im Pinzgau, Land Salzburg

Siehe auch:
 Tannberg
 Tannberger
 Tanneberg
 Tannenberg